Osoby o tym nazwisku:
 Julian Mamczyński – polski wojskowy
 Stanisław Mamczyński – polski filozof i prawnik